Тайлеп:

 Тайлеп - река в Кемеровской области.
 Тайлеп - посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.